

Чапаєво — село, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Чапаєво — село, Ілійський район, Алматинська область
 Чапаєво — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Чапаєво — село, Осакаровський район, Карагандинська область

Чапаєво — селище, Абатський район, Тюменська область
 Чапаєво — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Чапаєво — село, Давлекановський район, Башкортостан
 Чапаєво — присілок, Лямбірський район, Мордовія
 Чапаєво — присілок, Туймазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Чапаєве